(332) Сири () — астероид главного пояса, открытый 19 марта 1892 года немецким астрономом Максом Вольфом в обсерватории Хайдельберга. Происхождение названия неизвестно.

См. также 
 Список астероидов (301—400)
 Классификации малых планет

Примечания

Ссылки 
 
 

Астероиды, открытые Максом Вольфом
Астероиды диаметром от 40 до 100 км